Beucker ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Gustav Beucker (* 1942), deutscher Politiker (SPD), MdL
 Hartmut Beucker (* 1962), deutscher Politiker (AfD), MdL
 Ingo Beucker (1906–1990), deutscher Architekt
 Ivo Beucker (1909–1965), deutscher Bildhauer
 Pascal Beucker (* 1966), deutscher Publizist und Journalist

Siehe auch:
 Beuker
 Peucker